Храм Святого му́ченика Три́фона в Напру́дном — приходской православный храм в Мещанском районе Москвы. Относится к Сретенскому благочинию Московской епархии Русской православной церкви.

Один из наиболее ранних сохранившихся памятников архитектуры Москвы; первый русский храм, перекрытый крещатым сводом.
Освящён в честь Святого Трифона. Находится в бывшем селе Напрудном, располагавшимся на одноимённой реке, притоке Неглинной.

Датировка 
Летописной даты не имеет. В XIX и первой половине XX века датировалась приблизительно серединой XVI века. Лев Давид предложил более раннюю датировку — между 1479 и 1492 годами. Эта дата с некоторыми оговорками (ближе к 1500 году) была принята Владимиром Седовым, не была принята Вольфгангом Кавельмахером, Сергеем Подъяпольским и Андреем Баталовым (придерживавшимися датировки серединой — второй половиной XVI века), но нашла поддержку в популярной литературе. В начале 2000-х годов Сергей Заграевский обосновал датировку храма во временном промежутке с середины 1470-х до середины 1480-х годов. Александром Артуровичем Эзериным было высказано предположение о строительстве церкви выходцами из далматинского (ныне в Черногории) города Котора — города Святого Трифона.

Архитектура 
Церковь Трифона — одноглавый бесстолпный одноапсидный центрический храм, перекрытый крещатым сводом. Материал постройки стен — гладкотёсаный белый камень, свод и барабан выполнены из маломерного кирпича. Фасады, пересечённые лопатками и горизонтальным кирпичным профилированным карнизом, имеют трифолийное (трёхлопастное) завершение. Порталы с килевидными завершениями, многообломными импостами и каннелирированными бусинами типичны для раннемосковского зодчества. В 1911 году по проекту московского архитектора Фёдора Шехтеля были сооружены Царские врата иконостаса церкви (в настоящее время утрачены).

История 
В начале XIX века к западу от церкви Трифона были возведены колокольня и трапезная, в 1825 году к церкви был пристроен южный Никольский придел, в 1861 году — северный Филаретовский придел, в 1889—1895 годах с запада была пристроена ещё одна колокольня, а на месте старой трапезной по проекту архитектора Георгия Кайзера была возведена новая трапезная-храм с куполом и двумя приделами (также Никольским и Филаретовским).

В 1812 году митрополит Черногории Петр Негош передал царю Александру I часть мощей Святого Трифона, которые были помещены в храмовую икону церкви Трифона в Напрудном (ныне она находится в Знаменской церкви в Переяславской слободе).

В 1931 году храм был закрыт, в 1932 году взорван. Сохранилась лишь часть первоначального объема XV века, интерьеры утрачены.

В 1940-х годах храм реставрировали под руководством Петра Барановского и Льва Давида, которые освободили памятник от поздних пристроек и придали ему облик, близкий к первоначальному, восстановили историческую шлемовидную форму главы, воссоздали колокольню.

В 1992 году после многолетнего запустения в храме были возобновлены службы.

В 2019 году здание передано в собственность Русской православной церкви.

Легенды 
Согласно легенде, церковь была построена сокольничим Ивана Грозного (по другой версии, Ивана III), Трифоном Патрикеевым, который упустил царского сокола во время охоты. Это могло стоить ему жизни, и сокольничий горячо молился святому Трифону, своему покровителю, чтобы он помог найти сокола. Явившийся сокольничему во сне святой указал место, где находится птица; в благодарность Трифон возвёл на этом месте храм в честь святого Трифона. Этот эпизод описан в романе Алексея Толстого «Князь Серебряный».

Легенда была отражена на одной из фресок храма (XVI—XVII веков), изображавшей всадника с соколом на вытянутой руке.

Современное состояние 
По данным на 2007 год, храм открыт ежедневно с 9 до 19 часов. Каждые субботу и воскресенье совершается литургия в 7:30. Богослужения совершает причт Знаменской церкви в Переяславской слободе.

Примечания

Литература 
 Давид Л. А. Церковь Трифона в Напрудном // Архитектурные памятники Москвы XV—XVII в. — , 1947.
 Рахматуллин Р. Э. Две Москвы, или Метафизика столицы. — : АСТ, 2008. — ISBN 978-5-17-054227-7
 Романюк С. К. Москва за Садовым кольцом. — : АСТ, 2007. — ISBN 978-5-17-044643-8

Ссылки 
 Сайт храма в интернете
 Официвльный сайт храма иконы Божией Матери «Знамение» в Переяславской слободе, к которому прикреплен храм мученика Трифона; отдельная страница этого сайта «Храм св. муч. Трифона» посвящена истории и современному состоянию храма
 Заграевский С. В. Архитектурная история церкви Трифона в Напрудном и происхождение крещатого свода
 Фотографии храма
 . pravoslavie.ru.
 Церковь Трифона в Напрудном. Народный каталог православной архитектуры.
 Эзерин А. А. Церковь Трифона в Напрудном и мастер Трифон из Котора.

Храмы Сретенского благочиния
Здания и сооружения Мещанского района
Архитектура Московской Руси времён Ивана III
Москва
Москва